

Codici 
 E15 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Magellan Observatory, vicino Goulburn
 E15 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 Strada Europea E15 – strada europea Inverness – Algeciras
 E15 – autostrada ecuadoregna Vía del Pacífico o Ruta del Sol

Altro 
 E15 – Un carburante costituito dal 15% di etanolo e dall'85% da combustibili di derivazione fossile